Брюль () — многозначный термин:

Персоналии 
 Брюль, Алоизий Фредерик фон (1739—1793) — польско-саксонский дипломат, политик, масон, военачальник, поэт и драматург.
 Брюль, Биргит (1927—1996) — датская актриса и певица.
 Брюль, Генрих фон (1700—1763) — имперский граф, министр при Августе III.
 Брюль, Даниэль (род. 1978) — немецкий актёр.
 Брюль, Карл фон (1772—1837) — граф, прусский тайный советник и генеральный директор театров.
 Брюль, Мария София фон (1779—1836) — жена Карла фон Клаузевица, известна редактированием и публикацией его работ и в первую очередь его magnum opus «О войне».
  (1855—1935) — немецко-индийский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Брюль, Хайди (1942—1991) — немецкая актриса и певица.
 Леви-Брюль, Люсьен (1857—1939) — французский философ и антрополог.

Топонимы 
 Брюль — посёлок в Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
 Брюль — город в Германии в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Прочее 
  () — датская фирма, производитель измерительного оборудования.
 Брюль — швейцарский футбольный клуб, расположенный в городе Санкт-Галлен.

См. также 
 Брюлль